Plavius ist Familienname von:

 Heinz Plavius (1929–1985), deutscher Germanist und Literaturkritiker
 Johannes Plavius (* um 1600; † nach 1630), deutscher Dichter